hrvatsko državno pravo

Tiskovine:
Hrvatsko pravo (Valencia), mjesečnik (1982. – 1990.)
Hrvatsko pravo (Varaždin), tjednik (1914. – 1918.)
Hrvatsko pravo (Zagreb), povremenik (1895. – 1993.)